Het transgalactisch liftershandboek, Engels: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, is een komische sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams 
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (radio), hoorspelen
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (televisieserie), een Britse tv-serie gebaseerd op Douglas Adams' radio- en boekenserie Het Transgalactisch Liftershandboek
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (film), een Britse film uit 2005, gebaseerd op het boek Het Transgalactisch Liftershandboek van Douglas Adams
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (computerspel), een fictiespel uit 1984